Durban ist der Name mehrerer Orte:
 Durban, Stadt in der Provinz KwaZulu-Natal, Südafrika

 französische Gemeinden:
 Durban (Gers) im Département Gers
 Durban-Corbières im Département Aude
 Durban-sur-Arize im Département Ariège

Durban ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Durban (* 1941), walisischer Fußballspieler und -trainer
 Andreas Durban (* 1964), deutscher Schauspieler 
 Erika Durban-Hofmann (1922–2005), deutsche Malerin
 Manfred Durban (1942–2016), deutscher Schlagersänger, siehe Die Flippers 

Siehe auch:
 D’Urban
 Durbans, Gemeinde im Département Lot, Frankreich
 Durbin